Saane kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saâne-Saint-Just, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,

Schweiz 

 Saane, flod, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar